Ердрі,  — географічна назва шотландського походження.
 Ердрі — місто в області Північний Ланаркшир, Шотландія.
 Ердрі — місто у провінції Альберта, Канада.